Das Département Somme liegt in der Region Hauts-de-France in Frankreich. Es untergliedert sich in vier Arrondissements mit 772 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2019).

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 

2019:
 Fusion Mametz und Carnoy → Carnoy-Mametz
 Fusion Hombleux und Grécourt → Hombleux
 Fusion Marchélepot und Misery → Marchélepot-Misery
 Fusion Lœuilly, Neuville-lès-Lœuilly und Tilloy-lès-Conty → Ô-de-Selle
 Fusion Pierrepont-sur-Avre, Contoire und Hargicourt → Trois-Rivières

2017:
 Fusion Étinehem und Méricourt-sur-Somme → Étinehem-Méricourt
 Fusion Hyencourt-le-Grand, Omiécourt und Pertain → Hypercourt

Geschichte 
 Frohen-le-Grand und Frohen-le-Petit fusionierten am 1. Januar 2007 zu Frohen-sur-Authie

Siehe auch 
 Liste der Kantone im Département Somme
 Gemeindefusionen in Frankreich

Weblinks 

Somme
!